Sean Kinney
 Kinney National Company
 Sleater-Kinney
 Dick Kinney
 Taylor Kinney
 Condado de Kinney
 Andre Jamal Kinney
 Mærsk Mc-Kinney Møller
 Kinney (Minnesota)

Desambiguação